Партизанский сельский округ

Еврейская автономная область 

 Партизанский сельский округ Смидовичского района

Тюменская область 

 Партизанский сельский округ Абатского района